Peggy Schwarz, née le 4 septembre 1971 à Berlin, est une patineuse artistique allemande.

Biographie

Carrière sportive 
Sous les couleurs de l'Allemagne de l'Est, Peggy Schwarz remporte la médaille de bronze en couple avec Alexander König aux Championnats d'Europe de patinage artistique 1988 à Budapest. 

Après la réunification allemande, elle obtient avec Mirko Müller la médaille de bronze en couple aux Championnats du monde de patinage artistique 1998 à Minneapolis.

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Alexander König (9 saisons : 1985-1994)
 Mirko Müller (4 saisons : 1996-2000)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique est-allemande
Patineuse artistique allemande
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Naissance en septembre 1971
Naissance à Berlin